Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2009/2010.

Samenvatting seizoen

In de Exqi League eindigde Lierse op de 1e plaats met 75 punten. Lierse behaalt hierdoor de promotie en zal vanaf het seizoen 2010-11 aantreden in de eerste klasse.
In de Beker van België haalde Lierse de 1/16 finale. Daarin werd het uitgeschakeld door Standard Luik (2-1-verlies na verlengingen).

Spelerskern

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Exqi League 2009-10

Beker van België 2009-2010

Topschutters

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2009/10